Nature är det andra albumet från det svenska pop-bandet Bye Bye Bicycle, utgivet 2012.

Låtlista

Musikalbum 2012
Svenska popalbum